Campia ist der Name eines Ortes in den USA:

 Campia (Wisconsin), Ort im Barron County, Wisconsin

Câmpia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Câmpia (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Câmpia (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Câmpia Turzii, Stadt im Kreis Cluj

Campia ist der Name eines Ortes in Portugal:
 Campia (Vouzela), Gemeinde im Kreis Vouzela

Campia ist der Name eines Ortsteils in Italien:
 Campia, Ortsteil von Gallicano (Toskana)